Stereospondylomorpha — група вимерлих лабіринтодонтних земноводних ряду Темноспондили (Temnospondyli). Вона включає в себе надродину Archegosauroidea і більш різноманітну групу Stereospondyli.

Філогенія 
Філогенетична кладограма Yates and Warren (2000):

Примітки 

Темноспондили